L'hypsométrie (du grec ὕψος, hupsos, «hauteur» et μέτρον, métron, «mesure») est la mesure de l'élévation des terres par rapport au niveau de la mer. La bathymétrie est l'équivalent pour la topographie du sol de la mer. 

Sur Terre, les élévations peuvent prendre des valeurs positives ou négatives (sous le niveau de la mer) et sont bimodales en raison du contraste entre les continents et les océans. En revanche, sur les autres planètes du Système solaire, les élévations sont généralement unimodales car elle ne possèdent pas d'océans. 

Un exemple d'utilisation est la courbe hypsométrique.

Voir aussi 

 Équation hypsométrique 
 Hypsomètre, un instrument utilisé en hypsométrie qui estime l'élévation en faisant bouillir de l'eau

Références 

Géomorphologie
Géographie physique
Pages avec des traductions non relues